Андрианково — название населённых пунктов в России:

 Андрианково — деревня в городском поселении Клин Клинского района Московской области.
 Андрианково — деревня в сельском поселении Воронинское Клинского района Московской области.
 Андрианково — деревня в Одинцовском районе Московской области.